New Zealand Sevens 2005 – szósta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju New Zealand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 4–5 lutego 2005 roku na Westpac Stadium w Wellington będąc trzecim turniejem sezonu 2004/2005.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Westpac Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2004/2005 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Obsadę zawodów podano w listopadzie 2004 roku, podział na grupy został opublikowany miesiąc później, a rozkład gier pod koniec stycznia 2005 roku.

Niepokonane po pierwszym dniu były reprezentacje gospodarzy, Argentyny, RPA i Anglii, a swoje setne przyłożenia w cyklu zdobyli Santiago Gómez Cora i Fabian Juries dołączając tym samym do klubu, w którym znajdowali się już Karl Te Nana i Peter Miller. Przy pełnych trybunach w turnieju triumfowali Nowozelandczycy zdobywając tytuł trzeci rok z rzędu. Najwięcej punktów w zawodach zdobył Orene Aiʻi, Ben Gollings pobił zaś rekord Waisale Sereviego w liczbie zdobytych w historii cyklu punktów.

Sponsorem tytularnym zawodów ponownie była Axa, a bilety wyprzedały się już w pierwszym dniu sprzedaży.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2004/2005)
New Zealand Sevens
2005 w Nowej Zelandii